Kafā kan syfta på följande platser:

Etiopien 

 Kaffa Zone, zon, Southern Nations,

Palestina (stat) 

 Kafā (ort i Palestina (stat)), Västbanken, 

Robotskapade Etiopienförgreningar
Robotskapade Palestina (stat)förgreningar